Дамган:

 Дамган — город на севере Ирана, в провинции Семнан.
 Дамган — одна из пяти областей (шахрестанов) иранской провинции (остана) Семнан.